Albis két romániai település lehet:

 Albis, Bihar megye
 Kézdialbis, Kovászna megye